1924 — одна́ ты́сяча девятьсо́т два́дцать четы́ре — может означать:

 1924 — натуральное число между 1923 и 1925.
 1924 год — високосный год григорианского календаря.

В астрономии 
 NGC 1924 — галактика в созвездии Орион.

В литературе 
 1924 год в литературе

В искусстве 
 1924 год в кино
 1924 год в театре
 1924 год в истории изобразительного искусства СССР

В музыке 
 1924 год в музыке

В науке 
 1924 год в науке